Františka Magdaléna Orleánská (13. října 1648, Saint-Germain-en-Laye – 14. ledna 1664, Turín) se narodila jako princezna Francie a manželstvím se savojským vévodou Karlem Emanuelem II. byla savojskou vévodkyní. Byla sestřenicí Ludvíka XIV. i svého manžela. Zemřela ve svých patnácti letech po devíti měsících manželství a byla tak nejkrátkodobější savojskou vévodkyní.

Život 

Františka Magdaléna se narodila v Château de Saint-Germain-en-Laye u Paříže v roce 1648. Byla nejmladší přeživší dcerou Gastona Orleánského a jeho druhé manželky Markéty Lotrinské. Už od narození ji oslovovali Mademoiselle de Valois, což je odvozené od jednoho z otcových titulů. Byla oblíbenou sestrou Anny Marie Louisy Orleánské, slavné dědičky. Vyrůstala ve společnosti svých sester a Louise de La Vallière, budoucí milenky Ludvíka XIV. Bydlela na zámku Blois. Její otec zemřel v roce 1660 a matka se znovu nevdala.

Pod vlivem své tety z otcovy strany, Kristiny Marie Francouzské, bohaté vdovy po savojském vévodovi, se zasnoubila se svým bratrancem Karlem Emanuelem II. Savojským, savojským vévodou. Kristina Marie si ji vybrala, aby si udržela vliv a vládu nad Savojskem. Tato volba byla schválena kardinálem Mazarinem, který předtím zamítl Marii Janu Savojskou, další kandidátku pro Karla Emanuela II.

Svatba v zastoupení se konala 4. března roku 1663 v Palais du Louvre. Pár se poprvé setkal v Annecy dne 3. dubna 1663, kde byl oficiálně sezdán. Manželé cestovali do Turína, hlavního města Savojska, kam dorazili 15. června roku 1663. V Savojsku novomanželka přijala italskou podobu svého jména Francesca Maddalena d'Orléans.

14. ledna roku 1664 vévodkyně v Turíně nečekaně zemřela. Byla pochována v Turínské katedrále, kde spočívá dodnes. Manžel, který byl po její smrti k neutišení, nařídil uspořádat nákladný pohřeb. Po Františčině smrti se Ludvík XIV. snažil s Karlem Emanuelem zasnoubit její sestru Annu Marii, Karel to však odmítl. Později se oženil s Marií Janou Savojskou, se kterou měl syna.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourboni
Savojští
Francouzské princezny
Savojské vévodkyně
Francouzské osobnosti 17. století
Narození v roce 1648
Narození 13. října
Narození v Saint-Germain-en-Laye
Úmrtí v roce 1664
Úmrtí 14. ledna
Úmrtí v Turíně
Pohřbení v katedrále v Turíně
Ženy